

События 
 Консулы Ацилий Север и Веттий Юст.
 323—326 — Император Южного Китая Мин-ди.
 Ши Лэ объявил войну империям Цзинь и Чжао.
 Образован Первый Уйгурский Каганат.

Родились 
 Констант, римский император.

Скончались 
 Юань-ди (Восточная Цзинь), пятый император империи Цзинь.

См. также